L'Île des navires perdus (The Isle of Lost Ships), film muet américain de Maurice Tourneur (1923)
L'Île des navires perdus (The Isle of Lost Ships), film américain d'Irvin Willat, remake du précédent (1929).